Ясухару Таканасі () — японський композитор, автор музики до кількох аніме-серіалів. У своїй музиці він поєднує класичні і традиційно-японські музичні інструменти.

Біографія 

Закінчив музичну школу в Токіо, після чого вступив у хеві-метал групу JDKBAND, де в 1990-1994 роках був клавішником. Пік слави групи «JDKBAND» припав на 1991-1996 роки, але після цього група розпалася.

На даний момент Ясухару Таканасі працює над написанням музики до багатьох аніме-серіалів.

Творчість 
Список аніме-серіалів, музику до яких написав Ясухару Таканасі:

Посилання 
 
 20Yasuharu Ясухару Таканасі на сайті Last.fm.

Композитори саундтреків до аніме
Композитори XXI століття